Туза́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 125 км на південь від Пуатьє, 27 км на південний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2017 року Тузак, Еравіль, Малавіль, Нонавіль i Вівіль було об'єднано в новий муніципалітет Бельвінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 455,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Тузак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тузак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта